Beatlemania, movimento cultural da década de 1960
I Wanna Hold Your Hand, filme de Robert Zemeckis (1978) que teve esse título em alguns países.

Outros usos
"Beatlemania", canção de Erasmo Carlos do álbum A Pescaria (1965)
"Beatlemania", álbum lançado apenas no Brasil, descrito em Lançamentos brasileiros de The Beatles

Desambiguação